Relleu kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Relleu (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Relleu (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar